<noinclude>
Ольга Перовська:

 Відомі носії 
 Перовська Ольга Василівна (1902—1961) — дитяча письменниця.
 Перовська Ольга Олексіївна (1798—1833) — дружина Михайла Миколайовича Жемчужнікова.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок